Patagioenas  — род птиц семейства голубиных. Ранее представителей рода включали в род голуби (Columba).

Представители рода распространены в Южной, Центральной и Северной Америке.

Виды 
В состав рода включают 17 видов:

Иллюстрации

Примечания 

 
Роды птиц